Колледж Святого Креста () — название нескольких учебных заведений в разных странах мира:

Колледжи 
Великобритания
  — Страбан (Северная Ирландия).
  — Бери (Англия).
  — Оксфорд (Англия).

США
  —  (Индиана).
 Колледж Святого Креста — Вустер (Массачусетс).
 Греческий колледж Святого Креста — Бруклайн (Массачусетс).

Другие страны
  —  (Австралия).
  — Дакка (Бангладеш).
  — Дублин (Ирландия).
  — Окленд (Новая Зеландия).
  — Калутара (Шри-Ланка).

См. также 
  — несколько в разных странах мира.
  — Новый Орлеан (Луизиана, США).
 Папский университет Святого Креста — Рим (Италия).
 Святой Крест (значения).